Со́лнцев — прізвище російського походження.

 Солнцев Володимир (* 1892 — † 1973) — український медик.
 Солнцев Гавриїл Ілліч (1786—1866)  — російський правознавець-криміналіст, автор першого російського підручника з кримінального права; ректор Казанського університету в 1819—1820 рр.
 Солнцев Гаврило Степанович — український педагог, статський радник.
 Солнцев Сергій Іванович (* 1872 — † 1936) — радянський економіст, фахівець в області загальноекономічної теорії і методології.
 Солнцев Сергій Олексійович (* 1958) — професор, доктор фізико-математичних наук.
 Солнцев Федір Григорович (1801—1892)  — російський художник, архітектор та історик.

Див. також 
 Солнцева

Російські прізвища